Chris Warren, joueur panaméen de basket-ball, né en 1981
 Chris Warren, joueur américain de basket-ball, né en 1988
 Chris Warren Jr., acteur américain, né en 1990